Hundstalkogel (Ötztaler Alpen), een 3080 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol;
Hundstalkogel (Ybbstaler Alpen), een 1141 meter hoge berg in de Ybbstaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk.